Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Costa che ha battuto in finale Gastón Gaudio 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 André Sá (primo turno)
 Eduardo Medica (primo turno)
 Francisco Costa (Campione)
 Maurice Ruah (primo turno)

 Jaime Oncins (semifinali)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Barry Cowan (secondo turno)
 Gouichi Motomura (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1998